HMS Gurkha je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Gurkha (1.) 
 HMS Gurkha (F20) 
 HMS Gurkha (G63) 
 HMS Gurkha (F122)

Gurkha